Сергі́й Володи́мирович Ха́рченко ( 1 лютого 1974, Київ) — спортивний громадський менеджер, почесний президент Асоціації пляжного футболу України (АПФУ), президент всеукраїнської асоціації масового футболу "СОККЕР УКРАЇНИ",  фундатор/співавтор/СЕО менеджер центру масового спорту та футболу Києва "МІСТО СПОРТУ" (Гідропарк, Долобецькій острів), фахівець галузі спортивного маркетингу з стажем роботи 26 років

Освіта 

 1981—1991 середня загальноосвітня школа № 43 м. Києва
 1981—1990 дитячо-юнацька футбольна школа Динамо (Київ), СКА (Київ), тренери Семенов В. М., Сергієнко А. П., Концурак В. Ф.
 1991—1997 Київський інженерно-будівельний інститут
 1997—1998 спеціалізовані курси «PR та рекламні технології» при Адміністрації Президента України
 2004—2008 Національний університет фізичного виховання і спорту України (спеціальність «Спортивний менеджмент», спеціалізація — маркетинг футболу)
 2010 програма підвищення кваліфікації Міжнародного центру спортивної освіти CIES, FIFA
 лектор семінарів ФІФА в 2006—2010 рр. в Києві, Сочі, Спліті, Варна, Барселоні.

Трудова діяльність 

 1995—1996 — помічник менеджера відділу спортивного маркетингу міжнародної ввиробничо-спортивної корпорації «Інфоспорт»
 1997—1998 — старший менеджер відділу спортивного маркетингу МВСК «Інфоспорт»
 1998—1999 — директор департаменту спортивного маркетингу МВСК «Інфоспорт»
 2000—2004 — генеральний директор ДП «Інфоспорт Маркетинг»
 2004—2005 — віце-президент МК «Інфоспорт»
 2005—2008 — генеральний директор/акціонер ТОВ «Медіа Спорт Промоушен»
 2004/-2014 — голова правління (творець) всеукраїнського фонду «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем»
 2002—2014 — творець/президент/генеральний менеджер Асоціації пляжного футболу України / АПФУ
 2012—2014 — член громадської ради при Київській міській державній адміністрації, глава / член комітету спортивної інфраструктури Києва
 2014 — учасник робочої групи міністерства молоді та спорту України з реформування галузі фізичної культури і спорту України
 2012—2021 — співавтор, ініціатор створення парку «Гідропарк — Місто Спорту», генеральний менеджер парку, генеральний директор ТОВ "Місто Спорту"
 2017-2020 - голова, почесний президент ГС "Асоціація масового футболу Києва"
 2021 - голова, президент всеукраїнської асоціації масового футболу "Соккер України"

Як автор (співавтор/ініціатор) спортивних проектів 
 центр пляжних видів спорту "SunRize", 2021, м. Київ, Місто Спорту
 міжнародний турнір з соккеру (футбол 6х6) "Klitschko Cup", 2019/2021, м. Київ, Місто Спорту 
 чемпіонат Європи з масового футболу 6х6, 2018, м.Київ, Місто Спорту
 відбірний етап Чемпіонату Європи з пляжного футболу, 2013, м.Київ, Місто Спорту
 будівництво баз пляжного футболу в м. Севастополі та м. Києві. У 2012 році міжнародна федерація футболу визнала стадіони пляжного футболу в Севастополі та Києві одними з найкращих стаціонарних стадіонів у світі
 Суперкубок України з футболу 2004—2008 рр. під егідою Професійної футбольної Ліги України
 створення парку «Місто Спорту» в Києві, Долобецький острів, Гідропарк
 формування єдиного пакету комерційних прав Федерації футболу України, Професійної футбольної Ліги України і всіх футбольних клубів — учасників проекту «Чемпіонат України з футболу» 2005—2008 рр.
 пляжний футбол України/Києва 2002—2021 рр.
 соціальний проект «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем» 2004—2014 рр.
 міжнародний тенісний турнір АТП тур KYIV OPEN (під егідою Федерації тенісу України) 1997—2003
 міжнародний гандбольний турнір «Кубок Турчина» (під егідою Федерації гандболу України) 1998—2002
 міжнародний фестиваль екстрим спорту «WINTER X» 1999

Спортивні досягнення 
У статусі президента / генерального менеджера Асоціації пляжного футболу України долучився до таких досягнень національної збірної команди України з пляжного футболу:
 бронзовий призер Чемпіонату Європи 2004
 учасник першого Чемпіонату Світу з пляжного футболу під егідою ФІФА 2005
 володар Кубка Європи з пляжного футболу 2007
 кандидат на виборах президента української футбольної Прем'єр Ліги 2008 і 2009 рр.
 учасник фінальної частини Чемпіонату Світу під егідою ФІФА з пляжного футболу 2011, 2013 рр.
 учасник чемпіонатів Європи з пляжного футболу 2012 і 2014 рр.
 завойована ліцензія участі в першій Євро Олімпіаді 2015
 віце-чемпіон Європи з пляжного футболу 2015
 чемпіон Європи з пляжного футболу 2016

В рамках діяльності фонду «СПОРТ проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем» 

Мета: популяризація здорового способу життя, формування національного громадської думки про неприпустимість вживання наркотиків, тютюну та алкоголю шляхом популяризації здорового способу життя за допомогою реалізації комплексної соціальної промо-кампанії і проведення спортивних змагань.
Реалізовані програми фонду:
 З 2005 по 2011 на базі школи 43 серед 8 школах м. Києва (№ 43, № 144, № 71, № 60, № 69, № 121, № 187 і № 115) регулярний цикл змагань з баскетболу, волейболу та футболу, в рамках навчального рік, з профілактичною та просвітницькою роботою з дітьми.
 Утримання та ремонт спортивної інфраструктури в школі № 43 та спортивних майданчиків у Гідропарку. Капітальний ремонт футбольного майданчика гімназії школи № 318.
 Створення відео і промо матеріалів на підтримку здорового способу життя та анонсування в ефірі телекомпаній України, в період з 2005 по 2014 рік, більше 2 000 хвилин ефіру.
 Організація турпоходів в Крим для дітей школи № 43 мають найкращі показники навчання та спортивних досягнень за підсумками навчального року, 2005—2010 рр.
 Організація системних профілактичних дитячих лекцій за участю головного нарколога Києва В. Ярого.

В рамках діяльності парку «Місто Спорту» 

Цілі:
 Створення спортивної інфраструктури в підтримку діяльності дитячого, аматорського та професійного спорту і всіх видів футболу
 Благоустрій центральних парків Києва та України, захист від капітальних приватних будівель і хаотичною торгівлі
 Створити умови для рекреації, відпочинку і занять футболом/спортом

Особисте життя 
Одружений, дружина — Вікторія Харченко (Козачок), 1978 р.н. Двоє дітей — дочки Анастасія (2000) і Дар'я (2003). Батько — Володимир Миколайович Харченко, 1950 р.н. Мати — Світлана Миколаївна Харченко (Герасименко), 1951 р.н.

Посилання 
 

Уродженці Києва
Українські футбольні функціонери
Пляжний футбол в Україні